L'Adagio à l'Europe (Adagio to Europe) est une œuvre musicale pour grand orchestre symphonique écrite en 1970 par Didier Van Damme. 

Le thème de l'œuvre est la construction européenne.

Prix   
En 2005, elle reçut à Amsterdam le prix European Awards.

Liens externes  
 Adagio to Europe sur Dailymotion

Adagiotoeurope